The Spider (l'araignée) peut faire référence à :
 The Spiders (Les Araignées), film de Fritz Lang (1919)
 The Spider, film américain de Kenneth MacKenna et William Cameron Menzies (1931)
 The Spider, film britannique de Maurice Elvey (1940)
 L'assassin rôde toujours (The Spider), film américain de Robert D. Webb (1945)
 The Spider, film de Robert Sigl (2013)

Voir aussi 
 The Spider's Lullabye, album studio de King Diamond